Бубнов, Михаил:
 Бубнов, Михаил Владимирович (1859 — после 1917) — русский адмирал, участник обороны Порт-Артура, товарищ морского министра Российской империи, мемуарист.
 Бубнов, Михаил Михайлович (род. 1946) — учёный-химик, член-корреспондент РАН.